

Antroponimi 
 Valentino – nome proprio di persona italiano maschile

Cinema 
 Valentino – film di Antonio Borghesi del 1958
 Valentino – film di Ken Russell del 1977
 Valentino: The Last Emperor – documentario del 2008, diretto da Matt Tyrnauer

Persone 
 Valentino – pensatore gnostico del II secolo
 Valentino Garavani – stilista italiano, creatore del marchio Valentino
 Papa Valentino – pontefice
 Cesare Borgia detto il Valentino – avventuriero e condottiero italiano
 Frank Valentino – baritono statunitense
 Rodolfo Valentino – attore cinematografico
 Viola Valentino – cantante, attrice ed ex modella italiana
 Valentino - ribelle del IV secolo d.C.
 Valentino Rossi

Televisione 
 Valentino – miniserie televisiva del 1983

Altro 
 Castello del Valentino – edificio storico di Torino
 Valentino – noto parco pubblico di Torino
 Ponto Valentino – frazione del comune di Acquarossa nel Cantone Ticino
 Campagnolo Valentino – gruppo per bicicletta prodotto dalla Campagnolo.
 Valentino – casa di moda italiana della Valentino Fashion Group.
 Valentino nero – vitigno
 Valentino –  singolo del rapper statunitense 24kGoldn

Pagine correlate 
San Valentino
Valentina
Valentine
Valentini (disambigua)

Altri progetti